GR est un sigle, qui signifie :
 Grande Randonnée ;
 Gymnastique rythmique ;
 récepteur des glucocorticoïdes, en biologie ;
 Globule(s) rouge(s) (abréviation médicale) ;
 Gauche radicale, groupe parlementaire français ;
 , sigle parfois utilisé en langue française pour les gardes nationales des quelques pays qui disposent d'un tel corps armé ;
 Gauche révolutionnaire, ancienne tendance socialiste en France ;
 Groupe de Reconnaissance, une formation militaire française de la Seconde Guerre mondiale ;
 Grand remplacement, théorie complotiste d'extrême droite, raciste et xénophobe, aux origines néo-nazies et antisémites, selon laquelle il existerait un processus délibéré de substitution de la population française et européenne par une population non européenne, originaire en premier lieu d'Afrique noire et du Maghreb.
 Gazoo Racing est une filiale de Toyota, et la branche sportive du constructeur automobile japonais.

GR est un code, qui signifie :
 Grisons, le canton de Suisse ;
 selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH) ;
 selon les codes des cantons des plaques d'immatriculation suisse.
 Province de Grenade, en Espagne ;
 selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:ES) ;
 Grèce ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 .gr, le nom de domaine de premier niveau sur Internet géré par la Grèce.

Code
Code de canton suisse